H93  peut faire référence à :
 Autres affections de l'oreille, non classées ailleurs, d’après la classification internationale des maladies ; 
 HMS Hereward (H93), un destroyer de classe H de la Royal Navy.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres